Neon (10Ne) má tři stabilní izotopy, 20Ne, 21Ne a 22Ne. Kromě toho je známo 17 radioizotopů tohoto prvku, od 15Ne po 34Ne, všechny se rychle přeměňují na další nuklidy. Nejdelší poločas přeměny má 24Ne, 3,38 minuty. Nejméně stabilní je 16Ne s poločasem 9×10−21 s.

Seznam izotopů

Reference

Externí odkazy 
 

Neon
Neon